Милица (Анастасия) Димитрова Миладинова – Икономова е българска просветна деятелка от Македония.

Биография 
Родена е в 1846 или 1847 година в Струга, тогава в Османската империя, като трета дъщеря на видния възрожденец Димитър Миладинов. Учи в родния си град и в Белградското висше женско училище от 1870 - 1874 година. Жени се за ученика на баща си Георги Икономов. Работи като учителка в родния си град. В 1890 година с майка си и мъжа си се установява в София.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Миладинови
Български учители
Починали в София
Български имигранти от Македония в София